Louis Renault (industrieel)
Louis Renault (professor)
Louis Renault, een rol van Claude Rains in de film Casablanca